Dorothy Dix ist der Name folgender Personen:

* Dorothy Dix (Journalistin) (eigentlich Elizabeth Merriwether Gilmer; 1861–1951), US-amerikanische Journalistin 
 Dorothy Dix (Schauspielerin) (1908–2000), US-amerikanische Schauspielerin